Аго́л — єврейське прізвище.

Особи 
 Агол Вадим Ізраїльович (1929)  — російський медик.
 Агол Ізраїль Йосипович (1891–1937) — радянський біолог.

Єврейські прізвища